Osakabe ist der Familienname folgender Personen:

 Osakabe Jin (1906–1978), japanischer Maler
 Sayaka Osakabe (* 1978), japanische Frauenrechtlerin